USS Hamlin — назва двох кораблів ВМС США.

 USS Hamlin (CVE-15) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву HMS Stalker (D91).
 USS Hamlin (AV-15) —  гідроавіаносець США типу «Kenneth Whiting». Перебував на службі з 1944 по 1947 роки, після чого був виведений в резерв. Виключений зі списків флоту та розібраний у 1963 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни